Az 1998-as Indy Racing League volt az IndyCar Series (akkori nevén Indy Racing League) harmadik szezonja. Az idény január 24-én kezdődött, és október 11-én ért véget.

Versenynaptár 

Mindegyik versenyt oválpályán futották.

Versenyek

Indy 200 

Tony Stewart indulhatott a pole-ból, végül meg is nyerte a futamot. A legjobb tíz sorrendje:

1- Tony Stewart
35- Jeff Ward
6- Davey Hamilton
77- Stephan Gregoire
28- Mark Dismore
8- Scott Sharp
10- Mike Groff
5- Arie Luyendyk
99- Sam Schmidt
18- John Paul, Jr.

Dura-Lube 200 

A pole-ból induló Jeff Ward végül csak ötödik lett. A legjobb tíz sorrendje:

8- Scott Sharp
1- Tony Stewart
11- Billy Boat
77- Stephan Gregoire
35- Jeff Ward
4- Scott Goodyear
99- Sam Schmidt
30- Raul Boesel
12- Buzz Calkins
51- Eddie Cheever

Indy 500 

51- Eddie Cheever
91- Buddy Lazier
55- Steve Knapp
6- Davey Hamilton
52- Robby Unser
14- Kenny Bräck
81- John Paul, Jr.
17- Andy Michner
44- J. J. Yeley
12- Buzz Calkins

True Value 500 

11- Billy Boat
97- Greg Ray
14- Kenny Bräck
4- Scott Goodyear
8- Scott Sharp
3- Robbie Buhl
6- Davey Hamilton
16- Marco Greco
52- Robby Unser
19- Stan Wattles

New England 200 

1- Tony Stewart
4- Scott Goodyear
8- Scott Sharp
6- Davey Hamilton
5- Arie Luyendyk
15- Eliseo Salazar
91- Buddy Lazier
28- Mark Dismore
51- Eddie Cheever
3- Robbie Buhl

Pep Boys 400K 

8- Scott Sharp
91- Buddy Lazier
16- Marco Greco
6- Davey Hamilton
77- Stephan Gregoire
4- Scott Goodyear
23- Jim Guthrie
1- Tony Stewart
5- Arie Luyendyk
14- Kenny Bräck

Visionaire 500K 

14- Kenny Bräck
35- Jeff Ward
4- Scott Goodyear
5- Arie Luyendyk
16- Marco Greco
10- John Paul, Jr.
6- Davey Hamilton
77- Stephan Gregoire
40- Jack Miller
21- Stevie Reeves

Radisson 200 

14- Kenny Bräck
3- Robbie Buhl
1- Tony Stewart
77- Stephan Gregoire
6- Davey Hamilton
16- Marco Greco
91- Buddy Lazier
51- Eddie Cheever
11- Billy Boat
98- Donnie Beechler

Atlanta 500 Classic 

14- Kenny Bräck
6- Davey Hamilton
51- Eddie Cheever
4- Scott Goodyear
1- Tony Stewart
35- Jeff Ward
28- Mark Dismore
5- Arie Luyendyk
15- Andy Michner
30- Raul Boesel

Lone Star 500 

10- John Paul, Jr.
52- Robby Unser
35- Jeff Ward
23- Roberto Guerrero
14- Kenny Bräck
91- Buddy Lazier
3- Robbie Buhl
19- Stan Wattles
6- Davey Hamilton
28- Mark Dismore

Las Vegas 500K 

5- Arie Luyendyk
99- Sam Schmidt
91- Buddy Lazier
10- John Paul, Jr.
51- Eddie Cheever
81- Brian Tyler
3- Robbie Buhl
16- Marco Greco
18- Steve Knapp
14- Kenny Bräck

A bajnokság végeredménye 

A pontozás a következőképpen alakult:

 Pontegyenlőség esetén a több győzelem (második, harmadik, negyedik, ...) hely döntött.
A pole-pozíciós három ponttal, a második kettővel, a harmadik pedig egy ponttal gazdagodott.

Lásd még 

1998-as CART szezon
1998-as Indy Lights szezon
1998-as indianapolisi 500

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 http://champcarstats.com/year/1998i.htm
 http://media.indycar.com/pdf/2011/IICS_2011_Historical_Record_Book_INT6.pdf  (140–141. oldal)

1998 a motorsportban
IndyCar szezonok